Gavialis browni — вимерлий вид крокодилів роду Gavialis і близький родич нині живого Gavialis gangeticus.

G. browni жив близько 5 мільйонів років тому на пагорбах Сівалік в Пакистані. G. browni можна відрізнити від G. gangeticus за більш близько розташованими очима та вужчою лобовою кісткою. Вид був названий у 1932 році палеонтологом Чарльзом Муком. Мук описав його як перехідну форму між найпримітивнішим видом Gavialis, Gavialis dixoni, і найдосконалішим, сучасним гаріалом (хоча G. dixoni тепер поміщається поза Gavialis у свій власний рід, Dollosuchus, і може бути більш близьким до крокодилів ніж до гаріалу). G. browni має довшу морду з більшою кількістю зубів, ніж Dollosuchus, але вона не така довга і не має стільки зубів, як у гаріалу. G. browni також було запропоновано перемістити в рід, відмінний від Gavialis.

Нижче наведено кладограму, яка показує запропоновану філогенію Gavialidae, включаючи вимерлих представників:

Примітки 

browni
Фауна міоцену